Peter Matthiessen ist der Name folgender Personen: 

* Peter Matthiessen (Jurist) (1720–1812), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Bürgermeister von Kopenhagen
 Peter Matthiessen (Politiker) (1907–1995), deutscher Politiker (CDU)
 Peter Matthiessen (Autor) (1927–2014), US-amerikanischer Autor und Umweltschützer
 Peter Matthiessen (Mediziner) (1944–2019), deutscher Mediziner und Anthroposoph
 Peter Friedrich Matthiessen (1800–1865), deutscher Autor und Jurist